Labach und Labacher Graben sind geographische Namen:

Ortsteile:
 Labach (Gemeinde Rainbach), Ortschaft in der Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Labach (Knopp-Labach), Ortsteil der Ortsgemeinde Knopp-Labach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Labach (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Labach (Saarwellingen), früherer Ortsteil von Reisbach (Saarwellingen), Gemeinde Saarwellingen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Ferienheim Labach, Wohnplatz der Ortsgemeinde Knopp-Labach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Labach (Löster), linker Zufluss der Löster bei Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Labach (Oster), linker Zufluss der Oster vor Dörrenbach, Stadt St. Wendel, Landkreis St.Wendel, Saarland
 Labach (Ruwer), linker Zufluss der Ruwer auf der Gemeindegrenze von Gutweiler zu Korlingen, beide Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Labach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Inn) bei Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kleiner Labach, linker Zufluss des Steinfelsentalbachs (zum Stuhlbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf der Wallhalb) nach der Knoppermühle, Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Labach (Stuhlbach), rechter Zufluss des Stuhlbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Wallhalb) vor der Knoppermühle, Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Labacher Graben, rechter Zufluss des Labach (Ruwer) auf der Gemeindegrenze von Gutweiler zu Korlingen, beide Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Laabach
 Läbach
 Schloss Labach (auch: Lambach, Labmpach oder Labenbach) im Ortsteil Wilhelmsdorf der Gemeinde Stuhlfelden im Bezirk Zell am See im Bundesland Salzburg (Wilhelmsdorf 1)